Aviano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Aviano – kommun i Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, 
 Aviano flygbas – flygbas i Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone,